

Presentación previa 
Ivo Klec y Andreas Siljeström fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja bielorrusa Sergey Betov y Alexander Buryson los nuevos campeones del torneo tras derrotar en la final a Ivan Anikanov y Ante Pavić por 6-4, 6-2.

Cabeza de serie 

 Mikhail Elgin /  Michal Mertiňák (Semifinales)
 Victor Baluda /  Konstantin Kravchuk (Semifinales)

<li> 'Sergey Betov /  Alexander Bury (Campeones)
<li> Piotr Gadomski /  Grzegorz Panfil (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Siberia 2013